Grabbert ist der Familienname folgender Personen: 
 Gert Grabbert (1940–2022), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Günther Grabbert (1931–2010), deutscher Schauspieler
 Willi Grabbert (1886–1963), deutscher Politiker (SPD)